Voici la liste des planètes mineures numérotées de 612001 à 613000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro.

Planètes mineures 612001 à 613000

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 600 001 à 700 000